Sauerländer Dom bezeichnet:
 St. Johannes Baptist (Neheim)
 St. Johannes Baptist (Attendorn)